Беллу́ччи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Беллуччи, Антонио (1654—1726) — итальянский живописец венецианской школы.
 Беллуччи, Валентино (1975–2021) — итальянский философ, социолог, поэт и эссеист.
 Беллуччи, Клаудио (род. 1975) — итальянский футболист.
 Беллуччи, Моника (род. 1964) — итальянская киноактриса и фотомодель.
 Беллуччи, Никита (род. 1989) — французская модель и порноактриса (2011—2017).
  (род. 1955) — итальянский легкоатлет, бронзовый призёр XXIII Летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе.
 Беллуччи, Томас (род. 1987) — профессиональный бразильский теннисист.
 Беллуччи, Хинебра (род. 1996) — испанская порноактриса.